Oak Harbor ist der Name der Orte:

 Oak Harbor (Ohio)
 Oak Harbor (Washington)